Hippocampus (mythologie), een paardachtig zeemonster in de Griekse mythologie

Vernoemd
 Hippocampus (dier) Zeepaardjes, geslacht van zoutwatervissen uit (sub-)tropische wateren 
 Hippocampus (hersenen), een deel van de hersenen
 Hippocampus (magazine), het bondsblad van de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (NELOS vzw)
 Hippocampus (vereniging), een voormalige zwemvereniging in Monster (Zuid-Holland), thans opgegaan in ZV Westland Dijkglas
 Hippocampus (paardrijclub), club voor hippische sport op de campus van de Universiteit Twente
 Hippocampus (maan), een maan van Neptunus